Загрљај је југословенска телевизијска серија снимљена 1988. године у продукцији ТВ Загреб.

Епизоде

Улоге 

|-
|Раде Шербеџија || Писац (5 еп.  1988)
|-
|Мустафа Надаревић || Читач (4 еп.  1988)
|-
|Зијах Соколовић || (3 еп.  1988)
|-
|Зденка Анушић || (3 еп.  1988)
|-
|Борис Дворник || Виско (2 еп.  1988)
|-
|Тонко Лонза || (2 еп.  1988)
|-
|Ена Беговић || Фрида (2 еп.  1988)
|-
|Ивица Видовић || Нане Бардела (2 еп.  1988)
|-
|Звонимир Зоричић || Доктор Делонго (2 еп.  1988)
|-
|Борис Фестини || (2 еп.  1988)
|-
|Златко Мадунић || (2 еп.  1988)
|-
|Нада Абрус || (2 еп.  1988)
|-
|Жарко Поточњак || (1 еп.  1988)
|-
|Бернарда Оман || (1 еп.  1988)
|-
|Ненад Срделић || (1 еп.  1988)
|-
|Марија Кон || (1 еп.  1988)
|-
|Милка Подруг Кокотовић || (1 еп.  1988)
|-
|Младен Шермент || (1 еп.  1988)
|-
|Златко Витез || (1 еп.  1988)
|}
 Остале улоге  ▼
|-
|Ален Ливерић || (1 еп.  1988)
|-
|Данко Љуштина || Магистар Будиковац (1 еп.  1988)
|-
|Синиша Поповић || (1 еп.  1988)
|-
|Вера Зима || (1 еп.  1988)
|-
|Дејан Аћимовић || (1 еп.  1988)
|-
|Асја Јовановић || (1 еп.  1988)
|-
|Бисерка Алибеговић || (1 еп.  1988)
|-
|Жељко Мавровић || (1 еп.  1988)
|-
|Јасна Малец Утробичић || (1 еп.  1988)
|-
|Миљенка Андроић || (1 еп.  1988)
|-
|Ђуро Утјешановић || (1 еп.  1988)
|-
|Нина Ерак Свртан || (1 еп.  1988)
|-
|Борис Свртан || (1 еп.  1988)
|-
|Анте Вицан || (1 еп.  1988)
|-
|Жељко Савић || (1 еп.  1988)
|-
|Анђелко Бабачић || (1 еп.  1988)
|-
|Александар Цакић || (1 еп.  1988)
|-
|Данци Фабијанић || (1 еп.  1988)
|-
|Мате Гулин || (1 еп.  1988)
|-
|Петар Јелашка || (1 еп.  1988)
|-
|Владимир Крстуловић || (1 еп.  1988)
|-
|Проспер Кузманић || (1 еп.  1988)
|-
|Милан Лацмановић || (1 еп.  1988)
|-
|Звонко Лацмановић || (1 еп.  1988)
|-
|Горан Омашић || (1 еп.  1988)
|-
|Дарко Рогулић || (1 еп.  1988)
|-
|Дамир Штркаљ || (1 еп.  1988)
|}

Комплетна ТВ екипа  ▼

Спољашње везе 
 
Југословенске серије
Хрватске серије